Saint Vincent désigne plusieurs saints de l'Église :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique de la mort : 
 Vincent d'Agen († vers 290), diacre d'Agen, martyr au Mas d'Agenais, en Gascogne sous Dioclétien ; célébré le 9 juin.
 Vincent Du Pé († vers 304), avec Oronce et Victor, martyrs à Puigcerdà, province de Gérone ; célébré le 22 janvier.
 Vincent de Saragosse (†  304), diacre et martyr à Valence (Espagne) avec son évêque Valère, martyrisé par Dacien ; saint patron des vignerons pour la sonorité de son nom et parce que les diacres étaient préposés au service des tables ; célébré le 22 janvier en Occident, et le 11 novembre en Orient.
 Vincent de Collioure († vers 291 ou 304) ; célébré localement le 19 avril.
 Vincent de Digne (mort en 380 ou 394) , 2ème évêque de Digne vers 380.
 Vincent de Lérins († vers 445), moine au monastère de Lérins, père de l'Église ; célébré localement le 24 mai.
 Vincent de Troyes († vers 546), dixième évêque de Troyes, célébré localement le 4 février.
 Vincent de Soignies († vers 677), abbé à Hautmont et à Soignies ; célébré le 14 juillet.
 Vincent de Magny (), moine et curé légendaire de Magny dans la Nièvre ; célébré localement le 13 mars.
 Vincent Ferrier († 1419), prêtre dominicain prédicateur ; célébré localement le 5 avril.
 Vincent de Paul († 1660), prêtre fondateur des lazaristes ; célébré le 27 septembre.
 Vincent Martin (°? - †1794), martyrisé à Lyon ; célébré le 10 février.
 Vincent Pallotti (°1795 - †1850), prêtre fondateur des pallottins ; célébré localement le 22 janvier.

Saints et bienheureux catholiques 
 Vincent  (vers 1435 - †1504), bienheureux, frère franciscain ; célébré le 7 août.
 Vincent Romano († 1831), bienheureux, curé de paroisse à Torre del Greco près de Naples en Italie ; célébré le 20 décembre.
 Vincent Duong († 1862), avec Pierre Thuan et Pierre Dung, laïcs martyrs au Viêt Nam ; célébrés le 6 juin.
 Vincent Rubiols Castello († 1936), avec Félix Yuste Cava, bienheureux prêtres et martyrs de la guerre civile espagnole ; célébrés le 14 août.
 Vincent Matuszewski († 1940), avec Joseph Kurzawa, bienheureux, prêtres et martyrs en Pologne près de Witowo ; célébrés le 23 mai.

Saints orthodoxes 
 Vincent (?), avec Térence, Émilien et Bébaia, martyrs par le glaive ; célébrés le 11 décembre.

Notes et références 

Vincent
Vincent